Hohenstadt může být:

 Zábřeh (na Moravě) – německý název města v Česku
 Hohenstadt an der Alb – obec v Bádensku-Württembersku, běžně zkracováno na Hohenstadt
 Hohenstadt (Abtsgmünd) – část obce Abstgmünd v Bádensku-Württembersku